Lac Bourgeois peut se référer à:

Lac Bourgeois, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Sainte-Béatrix, en Matawinie, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Chertsey (Québec), en Matawinie, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Saint-Côme (Québec), en Matawinie, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Baie-de-la-Bouteille (territoire non organisé), en Matawinie, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Lac-Matawin (territoire non organisé), en Matawinie, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Nominingue, MRC Antoine-Labelle, dans la région de l'Outaouais (Québec), au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Saint-Émile-de-Suffolk, en Papineau (municipalité régionale de comté), dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Duhamel (Québec), dans Papineau (municipalité régionale de comté), dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Chelsea (Québec), dans Les Collines-de-l'Outaouais, dans Lanaudière, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), dans Le Domaine-du-Roy, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Franquelin, en Manicouagan (municipalité régionale de comté), dans Côte-Nord, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Trécesson, en Abitibi, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Pontiac (municipalité), dans Les Collines-de-l'Outaouais, en Outaouais (Québec), au Québec.
Lac Bourgeois (réservoir Gouin), un plan d'eau du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec.
Lac Bourgeois, un plan d'eau de Lac-Walker (territoire non organisé), dans la MRC Sept-Rivières, en Côte-Nord, au Québec.
Lac Bourgeois (rivière Caotibia), un plan d'eau de Lac-Walker (territoire non organisé) traversé par la rivière Caotibia, dans la MRC Sept-Rivières, en Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 50° 35' 33" Nord; 67° 31' 48" Ouest.